Friedrich Pufendorf ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Pufendorf (vor 1806–1852), deutscher Verwaltungsjurist
 Friedrich Esaias Pufendorf (1707–1785), deutscher Richter und Wissenschaftler